Trematopora är ett släkte av mossdjur. Trematopora ingår i familjen Trematoporidae. 

Trematopora är enda släktet i familjen Trematoporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Trematopora